Cristo – traduzione in greco dell'ebraico Messia, appellativo della tradizione biblica poi divenuto nome di Gesù
 Cristo – nome proprio di persona
 Cristo – dipinto di Cima da Conegliano
 Cristo – opera di Anton Grigor'evič Rubinštejn
 Cristo – scultura in marmo di Carrara dello scultore danese Alberto Thorvaldsen
 Cristo II – poema di Cynewulf